Ivan Vanko – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Miroslav Vanko – fondista slovacco
 Samuel Samoslav Vanko – pastore protestante e scrittore slovacco

Pagine correlate 
 Anton Vanko